

Persone 
Segreto – calciatore brasiliano

Affonso Segreto – cineasta brasiliano
Domenico Segreto – politico italiano
Ivan Segreto – cantautore italiano
Pascoal Segreto – imprenditore brasiliano
Ric Segreto – cantante filippino

Altro 
Segreto – album di Laura Bono del 2015

Pagine correlate 
 Il segreto
 Segreti
 Segreto di Stato (disambigua)

Altri progetti